Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров комплексным плаванием у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 и 9 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 40 спортсменок из 27 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине являлась китайская пловчиха Е Шивэнь, которая попала в заявку сборной Китая на Игры в Рио-де-Жанейро. Е Шивэнь смогла пробиться в финал соревнований, но заняла последнее 8-е место.

Олимпийское золото 2016 года на 200-метровке с новым олимпийским рекордом завоевала действующая чемпионка мира венгерка Катинка Хоссу. Для Хоссу эта золотая медаль стала уже третьей на Играх в Рио-де-Жанейро. Ранее она побеждала на 400-метровке комплексным плаванием и на дистанции 100 метров на спине. Серебряную награду, установив новый национальный рекорд, завоевала британка Шивон-Мари О’Коннор, а бронзовую медаль выиграла американка Майя Дирадо, которая ранее на 400-метровке завоевала серебро.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине был установлен новый олимпийский рекорд:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com